The Champ est le titre original de plusieurs œuvres :

Album 

 The Champ, un album Dizzy Gillespie sorti en 1956.

Cinéma 
 The Champ, film de King Vidor sorti en 1931

Voir aussi